L0 – sottoclasse della classificazione stellare
 Shinkansen Serie L0 – elettrotreno giapponese a levitazione magnetica